Jaguar Racing je nekdanje britansko moštvo Formule 1, ki je dirkalo med sezonama  in . V tem času so nastopili na 85-ih dirkah ter dosegli dve tretji mesti, obakrat Eddie Irvine, na Veliki nagradi Monaka 2001 in Veliki nagradi Italije 2002. Najboljša uvrstitev v konstruktorskem prvenstvu sta sedmi mesti iz sezon  in .

Zgodovina 

Začetki moštva Jaguar Racing segajo v junij leta 1999, ko je Ford Motor Company kupil moštvo Stewart Grand Prix, ki je med sezonama  in  dirkalo v Formuli 1 s Fordovimi motorji. Septembra leta 1999 je Ford objavil ime novega moštva za sezono 2000, poimenoval pa ga je po znamki luksuznih avtomobilov Jaguar, ki je bila v tem času v njegovi lasti. Dirkalnike in motorje sta popolnoma razvijala Ford in njegov oddelek Cosworth, zaradi česar je bil Jaguar Racing med sezonama 2000 in 2004 pravzaprav Fordovo tovarniško moštvo v Formuli 1.

Pri moštvu Jaguar Racing je v njegovi prvi sezoni ostal dotedanji voznik Stewarta Johnny Herbert, medtem ko je drugi voznik Stewarta Rubens Barrichello prestopil v Ferrari, kjer je nadomestil Eddieja Irvina, ki pa je prevzel njegov sedež pri Jaguarju. Testni in nadomestni voznik je bil Luciano Burti, ki je tovrstno delo v sezoni 1999 že opravljal pri Stewartu.

Jaguar je v sezono 2000 štartal slabo, saj sta na prvih dveh dirkah oba dirkalnika odstopila, prav tako pa tudi do konca sezone moštvo ni imelo večjih uspehov ter je osvojilo le štiri točke, ki mu jih je privozil Irvine, ko je bil četrti v Monaku in šesti v Sepangu.

Pred začetkom sezone  se je Herbert upokojil ter je njegov sedež prevzel Burti, ki je sicer že v sezoni 2000 debitiral v Formuli 1, ko se je namesto zbolelega Irvina udeležil dirke v Avstriji. Burti je po štirih dirkah brez osvojene točke svoj sedež izgubil ter ga je pri Jaguarju nadomestil Pedro de la Rosa. Četudi je Irvine s tretjim mestom v Monaku moštvu pripeljal prve stopničke, je bila tudi sezona 2001 z devetimi osvojenimi točkami slaba. Irvine je tega leta osvojil šest točk, de la Rosa pa tri. Oba voznika sta v sezoni  nadaljevala dirkati za Jaguar, rezultati pa se niso izboljšali. Edinih osem točk je moštvu pripeljal Irvine, ki se je na treh dirkah uvrstil med dobitnike točk in s tretjim mestom v Monzi drugič povzpel na stopničke.

V sezoni  sta nova dirkača pri Jaguarju postala Mark Webber in Antônio Pizzonia. Slednjega je po enajstih dirkah brez osvojene točke zamenjal Justin Wilson. Moštvo je sezono končalo z 18 osvojenimi točkami, četudi mu je k temu pripomogla sprememba v sistemu točkovanja, ki je tega leta dirkačem prvič omogočil osvojitev točk tudi z uvrstitvijo na sedmo in osmo mesto. Webber je svojih 17 točk osvojil s tremi uvrstitvami na šesto in še štirimi na sedmo mesto, medtem ko si je Wilson edino točko privozil z osmim mestom v Indianapolisu.

Sezono  sta v celoti odpeljala Webber in Christian Klien, ki sta za Jaguar osvojila vsega skupaj 10 točk. Tudi tega leta se Jaguarjevima dirkačema ni uspelo uvrstiti višje od šestega mesta – Webber je šesto mesto dosegel v Nemčiji, Klien pa v Belgiji.

Po koncu sezone 2004 je moštvo Jaguar Racing kupilo avstrijsko podjetje Red Bull in ustanovilo novo moštvo Red Bull Racing.

Ime Jaguar Racing se je leta 2016 vrnilo v motošport kot ime moštva v Formuli E.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Konstruktorji Formule 1
Jaguar
Športna moštva, ustanovljena leta 2000
Športna moštva, razpuščena leta 2004